Лада:

Фамилия 
 Лада, Йозеф (1887—1957) — чешский художник и литератор;
 Бестужев-Лада, Игорь (1927—2015) — российский историк, социолог и футуролог;

Марки 
 LADA — марка автомобилей, производимых АО «АВТОВАЗ»;
 LADA — чешская система стрелкового оружия;
 «Лада» — подводные лодки проекта 677;
 «Лада» и «Лада-2» — кинокамеры производства ЛОМО;

Топонимы 
 Лада — село Балашовского района Саратовской области.
 Лада — село в Мордовии.
 Лада — река в России и Латвии, приток Утрои.
 Лада — река в Польше, приток Танева.
  — бухта в Зондском проливе.
 Лада (остров) — бывший остров в Эгейском море.

Спортивные клубы 
 «Лада» — женский гандбольный клуб из Тольятти.
 
 «Лада» — хоккейный клуб из Тольятти.

Растениеводство 
 Лада - советский сорт гречихи (выведен в 1979 г.).
 Лада — сорт груши.

Другие значения 
 Лада — персонаж славянского фольклора;
 Лада — разновидность мебели, традиционная для регионов Западной Украины: скамейка, объединённая с ящиком для хранения бытового инвентаря.
 Лада — русское женское неканоническое имя;
 «Лада» — альбом Елены Фроловой;
 «Лада» — романс Р. Глиэра на стихи Л. Столицы;
 ЛАДА ТВ — телекомпания города Тольятти, существовавшая в 1991—2008 годах
 LADA-диабет — вид сахарного диабета;
 Лада — микрооранжерея в российском сегменте МКС.

Примечания